Die Phosphate, Arsenate, Vanadate in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse VII dieser Systematik.

Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse bei den Phosphaten aus den Unterklassen 37 (Wasserfreie saure Phosphate), 38 (Wasserfreie Phosphate), 39 (Hydratisierte saure Phosphate), 40 (Hydratisierte Phosphate), 41 (Wasserfreie Phosphate mit Hydroxyl oder Halogen), 42 (Hydratisierte Phosphate mit Hydroxyl oder Halogen) und 43 (Phosphate). Die Antimonate sind in die Unterklassen 44 (Antimonate), 45 (Saure und normale Antimonite, Arsenite und Phosphite) und 46 (Basische oder Halogen-haltige Antimonite, Arsenite und Phosphite) eingeteilt. Die Unterklasse 47 enthält die Vanadate. Die Molybdate und Chromate schließlich bestehen aus den Unterklassen 48 (Molybdate und Wolframate) und 49 (Einfache und hydratisierte Molybdate und Wolframate).

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

37 Phosphatminerale

37.00 Phosphatminerale ohne Klassikationsnummer

37.00.00 Antimonate

37.00.00 Apatitgruppe

37.00.00 Wasserfreie Arsenate

37.00.00 Basische Arsenate

37.00.00 Wasserhaltige Arsenate

37.00.00 Arsenate, wasserhaltige Chloride

37.00.00 Basische Phosphate

37.00.00 Phosphate, basische Carbonate

37.00.00 Basische, wasserhaltige Phosphate

37.00.00 Wasserhaltige Phosphate

37.00.00 Phosphate, Thermocaca-Reihe

37.00.00 Selenate

37.00.00 Wolframate

37.01 Wasserfreie saure Phosphate etc., mit verschiedenen Formeln

37.01.01

37.01.02

37.01.03

37.01.04

37.01.05

37.01.06 Lotharmeyerit-Reihe

37.01.07

38 Wasserfreie Phosphate etc.

38.01 Wasserfreie Phosphate etc. A+B2+XO4

38.01.01 Triphylingruppe

38.01.02

38.01.03

38.01.04

38.01.05

38.01.06

38.01.07

38.01.08

38.02 Wasserfreie Phosphate etc., (A+B2+)5(XO4)3

38.02.01 Berzeliitgruppe

38.02.02 Alluaudit-Wyllieitgruppe (Alluaudit-Untergruppe)

38.02.03 Alluaudit-Wyllieitgruppe (Alluaudit-Untergruppe)

38.02.04 Alluaudit-Wyllieitgruppe (Wyllieit-Untergruppe)

38.02.05

38.02.06

38.03 Wasserfreie Phosphate etc., (A+B2+)3(XO4)2

38.03.01

38.03.02

38.03.03

38.03.04 Whitlockitgruppe

38.03.05

38.03.06

38.03.07

38.03.08

38.03.09

38.03.10

38.03.11

38.04 Wasserfreie Phosphate etc., A+XO4

38.04.01

38.04.02 Berlinitgruppe

38.04.03 Monazitgruppe (Monoklin: P21/n)

38.04.04

38.04.05

38.04.06

38.04.07

38.04.08

38.04.09

38.04.10  Lithiophosphatgruppe

38.04.11 Xenotim-Gruppe (Tetragonal: I41/amd)

38.04.12

38.04.13

38.05 Wasserfreie Phosphate etc., mit verschiedenen Formeln

38.05.01

38.05.02

38.05.03

38.05.04

38.05.05

38.05.06

38.05.07

38.05.09

38.05.10

38.05.11

38.05.12

38.05.13

39 Wasserhaltige saure Phosphate etc.

39.01 Wasserhaltige saure Phosphate etc., A+[HXO4] × x(H2O)

39.01.01

39.01.02

39.01.03

39.01.04

39.01.05

39.01.06

39.01.07

39.01.08

39.01.09

39.01.10

39.02 Wasserhaltige saure Phosphate etc., H2(AB)5(XO4)4 × x(H2O)

39.02.01 Hureaulitgruppe

39.02.02

39.02.03

39.02.04

39.02.05

39.02.06

39.02.07 Lindackeritgruppe

39.02.08

39.03 Wasserhaltige saure Phosphate etc., mit verschiedenen Formeln

39.03.01

39.03.02

39.03.03

39.03.04

39.03.05

39.03.06

39.03.07

39.03.08

39.03.09

39.03.10

39.03.11

40 Wasserhaltige Phosphate etc.

40.01 Wasserhaltige Phosphate etc., mit A2+B2+(XO4) × x(H2O)

40.01.01 Struvitgruppe

40.01.02

40.01.03

40.01.04

40.01.05

40.01.06

40.02 Wasserhaltige Phosphate etc., mit A2+(B2+)2(XO4) × x(H2O)

40.02.01

40.02.02 Fairfieldit-Untergruppe (Triklin: P-1)

40.02.03 Roselith-Untergruppe (Monoklin: P21/c)

40.02.04

40.02.05

40.02.06

40.02.07

40.02.08 Brackebuschitgruppe

40.02.09 Helmutwinklerit-Untergruppe

40.02.10

40.02.11

40.02.12

40.02a Wasserhaltige Phosphate etc., mit A2+(B2+)2(XO4) × x(H2O), mit (UO2)2+

40.02a.01 Autunitgruppe

40.02a.02

40.02a.03

40.02a.04

40.02a.05

40.02a.06

40.02a.07

40.02a.08

40.02a.09

40.02a.10

40.02a.11

40.02a.12

40.02a.13

40.02a.14

40.02a.15

40.02a.16

40.02a.17

40.02a.18

40.02a.19

40.02a.20

40.02a.21

40.02a.22

40.02a.23

40.02a.24

40.02a.25

40.02a.26

40.02a.27

40.02a.28

40.02a.29

40.02a.30

40.02a.31

40.02a.32

40.02a.33

40.02a.34

40.03 Wasserhaltige Phosphate etc., mit (A2+)3(XO4)2 × x(H2O)

40.03.01

40.03.02 Phosphoferritgruppe

40.03.03

40.03.04 Hopeitgruppe

40.03.05 Ludlamitgruppe

40.03.06 Vivianitgruppe

40.03.07

40.03.08

40.03.09

40.03.10

40.03.11

40.03.12

40.03.13

40.04 Wasserhaltige Phosphate etc., mit A3+XO4 × x(H2O)

40.04.01 Variscitgruppe

40.04.02

40.04.03 Metavariscitgruppe

40.04.04

40.04.05

40.04.06

40.04.07 Rhabdophangruppe

40.04.08 Ningyoitgruppe

40.04.09

40.04.10 Phosphatanaloga der Kieserit (SO4)-gruppe (C2/c)

40.05 Wasserhaltige Phosphate etc., mit verschiedenen Formeln

40.05.01

40.05.02

40.05.03

40.05.04 Gainesitgruppe

40.05.05

40.05.06

40.05.07

40.05.08 Smolyaninovitgruppe

40.05.09 Walpurgingruppe

40.05.10

40.05.11

40.05.12

40.05.13

40.05.14

40.05.15

40.05.16

40.05.17

41 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen

41.01 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A2+)m (XO4)p Zq, mit m:p>4:1

41.01.01 Chlorophoenicitgruppe

41.01.02

41.01.03

41.01.04

41.02 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)Z7(XO4)2 Zq

41.02.01 Allaktitgruppe

41.02.02

41.03 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)3(XO4)Zq

41.03.01 Klinoklasgruppe

41.03.02

41.03.03

41.03.04 Retzian-Reihe

41.03.05

41.03.06

41.03.07

41.03.08

41.04 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)5(XO4)2Zq

41.04.01

41.04.02

41.04.03

41.04.04

41.04.05

41.04.06

41.04.07

41.04.08

41.04.09 Medenbachitgruppe

41.05 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)2(XO4)Zq

41.05.01 Adelitgruppe

41.05.02 Descloizitgruppe

41.05.03

41.05.04 Herderitgruppe

41.05.05 Lacroixitgruppe

41.05.06 Tilasitgruppe

41.05.07

41.05.08 Amblygonitgruppe

41.05.09

41.05.10 Dussertitgruppe

41.05.11 Arsenoflorencitgruppe

41.05.12 Waylanditgruppe

41.05.13

41.05.14

41.05.15

41.05.16

41.05.17

41.05.18

41.05.19

41.05.20

41.06 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A)2(XO4)Zq

41.06.01 Zwieselitgruppe

41.06.02 Wagneritgruppe

41.06.03 Wolfeitgruppe

41.06.04  Satterlyitgruppe

41.06.05

41.06.06 Olivenitgruppe

41.06.07 Tarbuttitgruppe

41.06.08

41.06.09

41.06.10

41.06.11

41.07 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A B)m (XO4)4 Zq

41.07.01  Palermoitgruppe

41.07.02a Arrojaditgruppe (Arrojadit-Untergruppe)

41.07.02b Arrojaditgruppe (Fluorarrojadit-Untergruppe)

41.07.02c Arrojaditgruppe (Ferri-Arrojadit-Untergruppe)

41.07.02d Arrojaditgruppe (Dickinsonit-Untergruppe)

41.07.04

41.08 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A)5  (XO4)3 Zq

41.08.01 Apatitgruppe

41.08.02

41.08.03

41.08.04 Pyromorphitgruppe

41.08.05 Morelanditgruppe

41.08.06 Klinomimetesitgruppe

41.09 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)5(XO4)3Zq

41.09.01 Kulanitgruppe

41.09.02 Rockbridgeitgruppe

41.09.03

41.10 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A2+B2+)3(XO4)2Zq

41.10.01 Lazulithgruppe

41.10.02 Lipscombitgruppe

41.10.03

41.10.04 Goedkenitgruppe

41.10.05

41.10.06 Karminitgruppe

41.10.07 Mounanaitgruppe

41.10.08

41.10.09 Preisingeritgruppe

41.10.10

41.10.11

41.11 Wasserfreie Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit verschiedenen Formeln

41.11.01

41.11.02

41.11.03

41.11.04

41.11.05

41.11.06 Smrkovecitgruppe

41.11.07

42 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen

42.01 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A)3 (XO4) Zq × x(H2O)

42.01.01

42.01.02

42.01.03

42.02 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)3(XO4)Zq × x(H2O)

42.02.01

42.02.02

42.02.03

42.02.04 Kipushitgruppe

42.02.05

42.02.06

42.03 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A)5(XO4)2Zq × x(H2O)

42.03.01

42.04 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)5(XO4)2Zq × x(H2O)

42.04.01 Akrochorditgruppe

42.04.02 Morinitgruppe

42.04.03

42.04.04

42.04.05 Dumontitgruppe

42.04.06 Phuralumitgruppe

42.04.07

42.04.08

42.04.09 Arsenuranylitgruppe

42.04.10

42.04.11

42.04.12

42.04.13

42.04.14 Françoisitgruppe

42.04.15

42.05 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A)2(XO4)Zq × x(H2O)

42.05.01 Mixitgruppe (Arsenat-Reihe)

42.05.02 Mixitgruppe (Phosphat-Reihe)

42.05.03

42.05.04

42.06 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)2(XO4)Zq × x(H2O)

42.06.01 Moraesitgruppe

42.06.02

42.06.03

42.06.04

42.06.05 Strashimiritgruppe

42.06.06

42.06.07 Senegalitgruppe

42.06.08

42.06.09

42.06.10

42.06.11

42.06.12

42.06.13 Nevadaitgruppe

42.07 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)5(XO4)3Zq × x(H2O)

42.07.01 Childrenitgruppe

42.07.02  Foggitgruppe

42.07.03  Crandallitgruppe

42.07.04 Arsenocrandallitgruppe

42.07.05

42.07.06 Uralolithgruppe

42.07.07  Roscheritgruppe

42.07.08 Cyrilovitgruppe

42.07.09

42.07.10 Chenevixitgruppe

42.07.11 Olmsteaditgruppe

42.07.12

42.07.13

42.07.14 Vanmeersscheitgruppe

42.07.15 Richelsdorfitgruppe

42.07.16

42.08 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)7(XO4)4Zq × x(H2O)

42.08.01

42.08.02

42.08.03

42.08.04 Mitridatitgruppe

42.08.05  Kolfanitgruppe

42.08.06

42.08.07

42.08.08

42.09 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (A)3(XO4)2 Zq × x(H2O)

42.09.01 Burangaitgruppe

42.09.02 Souzalithgruppe

42.09.03 Türkisgruppe

42.09.04

42.09.05

42.09.06

42.09.07

42.09.08

42.10 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)3(XO4)2Zq × x(H2O)

42.10.01 Ferrisymplesitgruppe

42.10.02 Wavellitgruppe

42.10.03

42.10.04

42.10.05

42.11 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)4(XO4)3Zq × x(H2O)

42.11.01 Overitgruppe

42.11.02 Jahnsitgruppe

42.11.03 Whiteitgruppe

42.11.04

42.11.05

42.11.06

42.11.07

42.11.08 Montgomeryitgruppe

42.11.09 Strunzitgruppe

42.11.10 Laueitgruppe

42.11.11

42.11.12 Gatumbaitgruppe

42.11.13 Vanuralitgruppe

42.11.14 Vauxitgruppe

42.11.15

42.11.16

42.11.17 Bermanitgruppe

42.11.18 Whitmoreitgruppe

42.11.19 Sincositgruppe

42.11.20

42.11.21 Paulkerritgruppe

42.11.22

42.11.23

42.12 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen mit verschiedenen Formeln

42.12.01

42.12.02

42.12.03

42.12.04 Tinticitgruppe

42.12.05

42.12.06 Meurigitgruppe

42.13 Wasserhaltige Phosphate etc., mit Hydroxyl oder Halogen

42.13.01

42.13.02

42.13.03

42.13.04

42.13.05

42.13.06

42.13.07

42.13.08

42.13.09

42.13.10

42.13.11

42.13.12

42.13.13 Alvanitgruppe

43 Phosphate

43.01 Zusammengesetzte Phosphate etc., (Säuren mit zusammengesetzten Anionen)

43.01.01

43.02 Zusammengesetzte Phosphate etc., (Wasserfreie normal zusammengesetzte Anionen)

43.02.01 Bradleyitgruppe

43.02.02 Gartrellitgruppe

43.03 Zusammengesetzte Phosphate etc., (Wasserhaltige, normal zusammengesetzte Anionen)

43.03.01 Schoderitgruppe

43.03.02 Embreyitgruppe

43.04 Zusammengesetzte Phosphate etc., (Wasserfreie zusammengesetzte Anionen mit Hydroxyl oder Halogen)

43.04.01 Beudantitgruppe

43.04.02 Tsumebitgruppe

43.04.03 Vauquelinitgruppe

43.04.04

43.04.05

43.04.06

43.04.07

43.04.08

43.04.09

43.04.10

43.04.11

43.04.12

43.04.13

43.04.14

43.05 Zusammengesetzte Phosphate etc., (Wasserhaltige zusammengesetzte Anionen mit Hydroxyl oder Halogen)

43.05.01 Sarmientitgruppe

43.05.02

43.05.03 Pitticitgruppe

43.05.04

43.05.05

43.05.06

43.05.07

43.05.08

43.05.09

43.05.10

43.05.11

43.05.12 Synadelphitgruppe

43.05.13

43.05.14

43.05.15

43.05.16

43.05.17

43.05.18

43.05.19

43.05.20

43.05.21

43.05.22

43.05.23

43.05.24

44 Antimonate

44.01 Antimonate (A)2(X2 O6) (O,OH,F)

44.01.01 Stibiconitgruppe

44.01.02

44.02 Antimonate A(X2O6)

44.02.01

44.03 Antimonate mit verschiedenen Formeln

44.03.01

44.03.02

44.03.03

44.03.04

44.03.05

44.03.06

44.03.07

44.03.08

44.03.09

44.03.10 Cualstibitgruppe

44.03.11

44.03.12

45 Saure und normale Antimonite, Arsenite und Phosphite

45.01 Saure und normale Antimonite, Arsenite und Phosphite mit verschiedenen Formeln

45.01.01

45.01.02 Trigonitgruppe

45.01.03

45.01.04

45.01.05

45.01.06

45.01.07

45.01.08

45.01.09

45.01.10

45.01.11

45.01.12

45.01.13

45.01.14

45.01.15

46 Basische oder Halogen-haltige Antimonite, Arsenite und Phosphite

46.01 Basische oder Halogen-haltige Antimonite, Arsenite und Phosphite mit (A B)m (XO3)p Zq

46.01.01

46.01.02

46.01.03

46.01.04

46.01.05

46.01.06

46.02 Basische oder halogenhaltige Antimonite, Arsenite und Phosphite mit verschiedenen Formeln

46.02.01

46.02.02

46.02.03 Derbylithgruppe

46.02.04

46.02.05

46.02.06

46.02.07

46.02.08 Dixenitgruppe

46.02.09

46.04 Basische oder halogenhaltige Antimonite, Arsenite und Phosphite mit (A B)m (XO3)p Zq × x(H2O)

46.04.01

47 Vanadium-Oxysalze

47.01 Vanadium-Oxysalze (Normal VO3)

47.01.01 Rossitgruppe

47.01.02 Delrioitgruppe

47.01.03 Muniritgruppe

47.01.04

47.01.05

47.02 Vanadium-Oxysalze (VmOn)

47.02.01

47.02.02

47.02.03

47.02.04

47.02.05

47.02.06

47.02.07

47.03 Vanadium-Oxysalze (wasserhaltig)

47.03.01 Hewettitgruppe

47.03.02 Straczekitgruppe

47.03.03

47.03.04

47.03.05

47.03.06

47.04 Vanadium-Oxysalze (wasserhaltig Verbindungen mit V4+ und V5+)

47.04.01

47.04.02

47.04.03

47.04.04

47.04.05

47.04.06

47.04.07

47.04.08

48 Molybdate und Wolframate

48.01 Wasserfreie Molybdate und Wolframate mit A XO4

48.01.01 Wolframit-Reihe

48.01.02 Scheelit-Reihe

48.01.03 Wulfenit-Reihe

48.01.04

48.02 Wasserfreie Molybdate und Wolframate mit (A)2XO4

48.02.01

48.02.02

48.02.03

48.02.04

48.03 Wasserfreie Molybdate und Wolframate (Basisch und wasserfrei)

48.03.01

48.03.02

48.03.03

48.03.04

48.03.05

48.04 Wasserfreie Molybdate und Wolframate mit verschiedenen Formeln

48.04.01

48.04.02

48.04.03 Vergasovait-Reihe

49 Einfache und wasserhaltige Molybdate und Wolframate

49.01 Basische und wasserhaltige Molybdate und Wolframate (Sauer und hydratisiert)

49.01.01

49.01.02

49.02 Basische und wasserhaltige Molybdate und Wolframate (Hydratisiert)

49.02.01

49.02.02

49.02.03

49.02.04

49.02.05

49.03 Basische und wasserhaltige Molybdate und Wolframate (Hydratisiert, mit Hydroxyl oder Halogen)

49.03.01 Calcurmolitgruppe

49.03.02

49.03.03

49.03.04

49.03.05

49.03.06

49.03.07

49.04 Basische und wasserhaltige Molybdate und Wolframate (Zusammengesetzte Anionen)

49.04.01

49.04.02

49.04.03

49.04.04

49.04.05

49.04.06

49.04.07

49.04.08

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 37 Phosphate Minerals, 38 Anhydrous Phosphates, etc, 39 Hydrated Acid Phosphates, etc, 40 Hydrated Phosphates, etc und 41 Anhydrous Phosphates, etc. Containing Hydroxyl or Halogen, 42 Hydrated Phosphates, etc., Containing Hydroxyl or Halogen und 43 Compound Phosphates, etc.
 44 Antimonates, 45 Acid and normal Antimonites, Arsenites and Phosphites und 46 Basic or Halogen-Containing Antimonites, Arsenites and Phosphites
 47 Vanadium Oxysalts
 48 Anhydrous Molybdates and Tungstates und 49 Basic and Hydrated Molybdates and Tungstates

Dana
Minerale